Blitzkrieg, een oorlogstactiek
 Blitz (Tweede Wereldoorlog), Duitse bombardementen op het Verenigd Koninkrijk in de Tweede Wereldoorlog
 Blitz (Nederlandse band), een Eindhovense punkgroep
 Blitz (folk band), een Nederlandse folkgroep
 Blitz (Engelse band), een Engelse punkband
 Blitz (Braziliaanse band), een Braziliaanse rockband
 Blitz (2011), Amerikaanse film met Jason Statham
 Blitz Basic, een dialect van de programmeertaal BASIC
 Andries Blitz, Nederlands uitgever
 BlitZ, een Vlaamse muziekgroep voor kinderen
 Blitz (beweging), een socialistische jeugdgemeenschap in Oslo, Noorwegen
 Opel Blitz, een type vrachtwagen van het merk Opel
 Blitz (uitgeverij), uitgever van stripboeken
 Blitz, een vorm van snelschaken, zie Snelschaak#Bulletschaak of Blitzschaak